Бендерський Владислав Михайлович (1957, Ленінград — 2010, Санкт-Петербург) — російський актор і продюсер.
 Бендерський Григорій Олександрович (1888, Шаргород, нині Вінницької області) — радянський економіст, заарештований 22 грудня 1930 року у справі про контрреволюційну організацію Союзного бюро РСДРП (меншовиків).